Антуполи — греческий топоним. Может означать:

 Антуполи (Салоники) — село в сообществе  в общине Ореокастрон в Центральной Македонии.
  — село в сообществе Аливерион в общине Кими-Аливерион на Эвбее.
  — район города Патры.
  — район города Перистерион.
  — станция Афинского метрополитена.
Кипр
  — село в муниципалитете Лакатамия на Кипре.
  — район в муниципалитете Лакатамия на Кипре.
  — район в муниципалитете .